República Federativa do Brasil – Federacyjna Republika Brazylii
 Roter Frontkämpferbund
 Reichenbachfall-Bahn
 Rhein-Flugzeugbau
 Remote Frame Buffer